Con il nome di Carlo di Svezia si identificano:

 Carlo XIV di Svezia (1763-1844), re di Svezia e di Norvegia, capostipite della dinastia Bernadotte; 
 Carlo XV di Svezia (1826-1872), re di Svezia e di Norvegia, figlio di Oscar I di Svezia e di Giuseppina di Leuchtenberg; 
 Carlo di Svezia (1861-1951), figlio di Oscar II di Svezia e di Sofia di Nassau;
 Carlo Bernadotte (1911-2003), figlio di Carlo di Svezia e di Ingeborg di Danimarca;
 Carlo Giovanni Bernadotte (1916), figlio di Gustavo VI Adolfo di Svezia e di Margherita di Connaught;
 Carlo XVI Gustavo di Svezia (1946), figlio di Gustavo Adolfo di Svezia e di Sibilla di Sassonia-Coburgo-Gotha, attuale re di Svezia;
 Carlo Filippo di Svezia (1979), figlio dell'attuale re di Svezia Carlo XVI Gustavo e di Silvia Sommerlath.